Leszczanka bezeichnet Dörfer in der Woiwodschaft Lublin in Polen:
 Leszczanka (Drelów), Dorf der Gmina Drelów im Powiat Bialski
 Leszczanka (Rejowiec Fabryczny), Dorf der Gmina Rejowiec Fabryczny im Powiat Chełmski
 Leszczanka (Trzebieszów), Dorf der Gmina Trzebieszów im Powiat Łukowski